Tempuran kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Tempuran (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,24, long 110,23), 
 Desa Tempuran (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,21, long 110,60), 
 Desa Tempuran (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,22, long 109,73), 
 Desa Tempuran (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,17, long 107,48), 
 Kecamatan Tempuran (distrikt i Indonesien, Jawa Barat), Kabupaten Karawang, 
 Desa Tempuran (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,86, long 110,66), 
 Desa Tempuran (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,99, long 111,64), 
 Desa Tempuran (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,82, long 112,83), 
 Desa Tempuran (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -7,46, long 111,41), 
 Desa Tempuran (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,56, long 112,55), 
 Desa Tempuran (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,84, long 113,18), 
 Desa Tempuran (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,45, long 111,98), 
 Desa Tempuran (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,47, long 112,40), 

Robotskapade Indonesienförgreningar